Ґрегіт — тип ландшафту, кам'яниста гора або схил

 Ґрегіт — гора в Івано-Франківській області
 Грегіт — ландшафтний заказник в Івано-Франківській області
 Грегіт — заповідне урочище в Івано-Франківській області